Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2009-2010 è stato il diciannovesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Emilia-Romagna.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2010-2011.
 Ammesso ai Play-Out.
      Retrocesso in Promozione Puglia 2010-2011.
 Promozione diretta.
 Retrocessione diretta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggio per il primo posto

Play-out

Andata

Ritorno

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2010-2011.
 Ammesso ai Play-Out.
      Retrocesso in Promozione Emilia-Romagna 2010-2011.
      Escluso a campionato in corso.
 Promozione diretta.
 Retrocessione diretta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Boca San Lazzaro si è ritirato, sciogliendosi, dopo le prime sette giornate.

Risultati

Tabellone

Play-out

Andata

Ritorno

Note

Bibliografia 
 Nicola Binda e Roberto Cominoli, Uomini e gol - Stagione 2009/2010, edito da PressGrafica.

Emilia